Hacıqabul bezeichnet:

 Hacıqabul (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan (ehemals Qazıməmməd)
 Hacıqabul (Rayon), einen Rayon (Bezirk) in Aserbaidschan (ehemals Qazıməmməd)
 Hacıqabul (Fluss), einen Fluss in Aserbaidschan